Аддоницио () — итальянская фамилия.

Известные носители 
   (1914 – 1981) — американский политик.
  (род. 1954) — американский поэт.